Арагуэ́с-дель-Пуэ́рто (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Население — 128 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 CAI Aragón-Aragüés del Puerto 

Муниципалитеты Уэски